Le Secret de La Licorne, le onzième album de bande dessinée des Aventures de Tintin, prépublié en noir et blanc du  au  ;
 Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, un film d'aventure américano-néo-zélandais en capture de mouvement 3D réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson, sorti en 2011 ;
 Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne (jeu vidéo), un jeu vidéo d'action-aventure sorti le  ;
 Le Secret de La Licorne (Walibi Belgium), un ancien parcours scénique de type barque scénique du parc d'attractions belge Walibi, en fonction de 1980 à 1995.